Агріш () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Агріш () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Агріш.
 Агріш () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Яра.